Nositelky jména Luisa Dánská:

 Luisa Dánská (1726–1756), provdaná vévodkyně Sasko-hildburghausenská
 dcera krále Kristiána VI., manžel Arnošt Fridrich III. Sasko-Hildburghausenský
 Luisa Dánská a Norská (1750–1831), provdaná hesensko-kasselská lankraběnka
 dcera krále Frederika V., manžel Karel Hesensko-Kasselský
 Luisa Augusta Dánská (1771–1843), provdaná augustenburská vévodkyně
 dcera krále Kristiána VII., manžel Frederik Kristián II. Šlesvicko-Holštýnsko-Sonderbursko-Augustenburský
 Luisa Šarlota Dánská (1789–1864), provdaná hesensko-kasselská lankraběnka
 dcera prince Frederika Dánského, vnučka Frederika V., manžel Vilém Hesensko-Kasselský
 Luisa Dánská (1875–1906), princezna ze Schaumburgu-Lippe
 dcera krále Frederika VIII., manžel Fridrich ze Schaumburgu-Lippe